Karl II. bzw. Charles II. ist der Name folgender Herrscher:

* 843–877 Karl der Kahle (Karl II.), westfränkischer König und ab 875 König von Italien und Römischer Kaiser
 1285–1309 Karl II. (Neapel), König von Neapel
 1349–1387 Karl II. (Navarra), König von Navarra, der Böse
 1385–1386 Karl II. (Ungarn), König von Ungarn
 1390–1431 Karl II. (Lothringen), Herzog von Lothringen
 1488 Charles II. de Bourbon, Herzog von Bourbon
 1490–1496 Karl II. (Savoyen), Herzog von Savoyen
 1565–1617 Karl II. (Münsterberg-Oels) (auch: Karl II. von Podiebrad; 1545–1617), 1565–1617 Herzog von Oels und 1604–1617 Herzog von Bernstadt
 1553–1577 Karl II. (Baden-Durlach), Markgraf von Baden, Karle mit der Tasch
 1564–1590 Karl II. (Innerösterreich), Erzherzog von Österreich, Regent von Innerösterreich
 1573–1611 Charles II. de Lorraine, duc de Mayenne, Herzog von Mayenne, Graf von Maine
 1576–1606 Karl II. (Hohenzollern-Sigmaringen), Graf von Hohenzollern-Sigmaringen
 1576–1608 Charles II. de Luxembourg-Ligny, Graf von Brienne und Ligny
 1581–1589 Charles II. (Monaco), Herr von Monaco
 1605–1657 Charles II. de Lorraine, duc d’Elbeuf, Herzog von Lothringen-Elbeuf
 1652–1676 Karl II. Kaspar von der Leyen-Hohengeroldseck, Erzbischof und Kurfürst von Trier, siehe Karl Kaspar von der Leyen
 1660–1685 Karl II. (England), König von England
 1661–1700 Karl II. (Spanien), König von Spanien
 1680–1685 Karl II. (Pfalz), Kurfürst Pfalzgraf bei Rhein
 1775–1795 Karl II. August, Herzog von Pfalz-Zweibrücken
 1794–1816 Karl II. (Mecklenburg), Großherzog von Mecklenburg [-Strelitz]
 1815–1831 Karl II. (Braunschweig), Herzog von Braunschweig
 1849–1868 Karl II. (Hessen-Philippsthal), Landgraf von Hessen-Philippsthal
 1914–1940 Karl II. (Rumänien), König von Rumänien
Karl II. von Anjou ist Karl II. (Neapel), König von Neapel
Karl II. von Bayern ist Karl Theodor (Pfalz und Bayern), Kurfürst
Karl II. von Böhmen ist Karl VI. (HRR), Kaiser
Karl II. von Pfalz-Zweibrücken ist Karl XII. (Schweden), König